Klüwer ist der Familienname folgender Personen:

 Philipp Clüver (auch: Klüwer, latinisiert: Philippus Cluverius; 1580–1622), deutscher Geograph und Historiker
 Rolf Klüwer (1925–2011), deutscher Psychoanalytiker

Siehe auch:
 Klüver
 Clüver